McGiver ist der Familienname folgender Personen:

 Boris McGiver (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 John McGiver (1913–1975), US-amerikanischer Filmschauspieler